Шко́ла № 1:

Общеобразовательные школы 
 Школа № 1 (Кызыл)
 Школа № 1 (Обнинск)
 Школа № 1 (Одесса)
 Школа № 1 (Осташков)
 Школа № 1 (Ростов Великий)
 Школа № 1 (Чебоксары)
 Школа № 1 (Челябинск)
 Школа № 1 ЮУЖД (1936—1962) — школа № 121 (Челябинск)

См. также 
 Детская музыкальная школа № 1
 «Школа № 1» — российский телесериал (2007).

Примечания